Cherubino signifie « chérubin » en italien.

Patronyme 
Pier Luigi Cherubino (1971– ), ancien footballeur international espagnol ;
 Salvatore Cherubino (1885–1970), mathématicien italien.

Prénom

Personnes 
Cherubino Alberti (1553–1615), peintre, graveur sur cuivre et ingénieur militaire italien ;
Cherubino Bonsignori, peintre italien ;
Cherubino Cornienti (1816–1860), peintre italien ;
Cherubino Staldi (1911–2002), joueur d'échecs italien.

Fiction 
 Cherubino, personnage des Noces de Figaro, de Mozart.

Voir aussi